Лобоподы  — надтип беспозвоночных из группы линяющих (Ecdysozoa). Животные с сегментированным телом и нечленистыми конечностями. Современные представители лобопод: онихофоры и тихоходки. Ископаемые остатки известны из отложений, начиная с эдиакария (Xenusion auerswaldae). Рассматриваются в качестве парафилетической группы по отношению к членистоногим (Arthropoda).

Галерея

См. также 
 Кембрийский взрыв

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Линяющие
Парафилетические группы